La Communauté de communes d'Orezza-Ampugnani est une ancienne communauté de communes française, située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse.

Histoire 

 : fusion avec la communauté de communes de la Casinca et six communes issues de la communauté de communes du Casaccóni È Gólu Suttanu pour former la communauté de communes de la Castagniccia-Casinca.

Composition 
Elle regroupait 29 communes :

Voir aussi 
 Intercommunalités de la Haute-Corse

Liens externes 

Orezza-Ampugnani